Amandelspijs, een mengsel van amandelen en suiker dat gebruikt wordt in onder andere gevulde speculaas;
Banketbakkersspijs, een goedkoop vervangingsmiddel voor amandelspijs;
Voedsel in het algemeen.